«Pyramid», o «Pyramids», «The Pyramids»,  puede referirse a:

Música 
 Pyramid Rock Festival, es Victoria, Australia
 The Pyramids, banda de surf rock de EE.UU.
 The Pyramids, banda de reggae de Reino Unido.
 Pyramids, banda experimental de EE.UU.
 Pyramids, álbum debut de Pyramids
 Pyramid, banda de indie-rock de EE.UU.
 "Pyramid", canción de Charice.
 "Pyramids", canción de Frank Ocean.
 Pyramid (1960), álbum de Cannonball Adderley.
 Pyramid (1974), álbum de Cannonball Adderley.
 Pyramid (1978), álbum de The Alan Parsons Project.
 PYRAMID, trio de Dance y Electrónica Japonés

Cine y televisión 
 Pyramid, programa de concursos estadounidense.